Olaszország
Cazzago Brabbia, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében
Cazzago San Martino, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében